

Clubs brésiliens de football 
 São Raimundo Esporte Clube basé à Boa Vista dans l'État du Roraima.
 São Raimundo Esporte Clube basé à Santarém dans l'État du Pará.
 São Raimundo Esporte Clube basé à Manaus dans l'État d'Amazonas.